Kolodenka (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kolodenka (Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne
 Kolodenka (Tomaschpil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tomaschpil